Pruzew ist der Familienname folgender Personen:

 Danil Igorewitsch Pruzew (* 2000), russischer Fußballspieler
 Jegor Igorewitsch Pruzew (* 2002), russischer Fußballspieler